Sicignano degli Alburni – comune italiano
Vincenzo Sicignano – calciatore italiano